Ива́н Пономаре́нко:
 Пономаренко, Иван Викторович (1945—2019) — советский и украинский певец (баритон).
 Пономаренко, Иван Владимирович (род. 1998) — украинский футболист, вратарь.
 Пономаренко, Иван Кондратьевич (1940—1999) — украинский политик, глава города Кременчуг.
 Пономаренко, Иван Потапович (1906—?) — Герой Социалистического Труда.
 Пономаренко, Иван Самсонович (1922—1944) — Герой Советского Союза.